Per al príncep del mateix nom, fill d'Esteve I d'Hongria i venerat com a sant, vegeu: Emeric d'Hongria

Emeric I d'Hongria (1174 - 1204) (en hongarès: Imri), fou rei d'Hongria, Croàcia, Dalmàcia i Eslavònia des del 1196 fins a la seva mort el 1204. Fill de Béla III d'Hongria i Agnès de Châtillon, filla de Reinald de Châtillon.

Durant la Quarta Croada, va ser víctima dels atacs dels croats a la ciutat dàlmata de Zadar. Zadar havia estat una possessió de la República de Venècia que durant el regnat del seu pare Béla s'havia independitzat i annexionat voluntàriament al regne hongarès. Els venecians van demanar com a pagament per transportar-los a Terra Santa amb els seus vaixells que els croats els conquerissin la ciutat de Zadar. El Papa Innocenci III s'oposà enèrgicament a aquesta empresa, ja que Emeric I era catòlic i havia anunciat la seva intenció d'acudir a la croada, això no obstant, no pogué evitar-ho.

Emeric es prometé en matrimoni amb Agnès, filla Frederic Barbarossa I del Sacre Imperi Romanogermànic, però la mort prematura d'aquesta el 1184 impedí la unió. Finalment Emeric es casà amb Constança d'Aragó i de Castella, filla del rei de la Corona d'Aragó Alfons el Cast i Sança de Castella i de Polònia.

Durant el seu regne hagué de fer front a contínues revoltes del seu germà Andreu. Finalment, però, es reconciliaren i quan Ladislau emmalaltí va nomenar Andreu regent durant el regnat del seu únic fill, Ladislau.

Ladislau havia nascut el 1201 i va ser coronat rei el 1204 a la mort d'Emeric. Quan el jove rei va morir el 1205, als quatre anys, el tron passà al germà d'Emeric Andreu. En enviudar, la seva esposa Constança d'Aragó i de Castella marxà a Viena i el 1210 es casà a Messina amb Frederic II del Sacre Imperi Romanogermànic.

Família

Avantpassats

Núpcies i descendents 

Vers l'any 1198 es casà amb la infanta Constança d'Aragó (vers 1179-1222), filla d'Alfons el Cast i Sança de Castella. Tingueren un únic fill:
 Ladislau (vers 1199-1205), futur rei Ladislau III d'Hongria.

Reis d'Hongria
Casa d'Árpád
Morts a Hongria